Tüxen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Tüxen (* 1966), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Reinhold Tüxen (1899–1980), deutscher Botaniker und Pflanzensoziologe
 Jes Tüxen (1929–2015), deutscher Moorbotaniker, Sohn von Reinhold Tüxen